

Patronymes 
Pissarev (masculin ; ) ou Pissareva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Pissarev (1840-1868), critique littéraire et révolutionnaire russe
 Maria Pissareva (1934-), athlète soviétique, spécialiste du saut en hauteur
 Nadzeya Pisareva (1988-), biathlète biélorusse
 Piotr Pissarev (1874-1967), général russe des armées blanches

Patronyme russe